Hanyu oder Hanyū steht für:

 die Chinesische Sprache ()
 Hanyū, eine japanische Stadt im Norden der Präfektur Saitama
 Han Yu, einen konfuzianischen Beamten und Schriftsteller des 8./9. Jh.

Hanyū ist der Familienname folgender Personen
 Naotake Hanyū (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Yuzuru Hanyū (* 1994), japanischer Eiskunstläufer